Notania är ett släkte av nattsländor. Notania ingår i familjen Apataniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Notania